Федерация (союз) регби России — общероссийская общественная организация, занимающаяся развитием регби в России. Штаб-квартира находится в Москве.

История 
Федерация регби России была создана 27 января 1992 года и является правопреемницей Союза регбистов СССР, основанного в 1936 году. В мае 1975 года была принята в состав Международной федерации любительского регби (ФИРА), с 1990 года является постоянным членом Международного совета регби.

Руководители ФРР 

 27 января 1992 — 21 марта 1999 — Андрей Кокошин
 21 марта 1999 — 29 октября 2003 — Юрий Николаев
 29 октября 2003 — 30 сентября 2017 — Вячеслав Копьёв
 30 сентября 2017 — по н.в. — Игорь Артемьев

Деятельность ФРР 
Федерация регби России основана в 1992 году и с этого момента стратегическая цель ФРР неизменна — развитие и популяризация регби в стране. За этой простой формулировкой скрыто множество задач, которые уже достигнуты, и которые ещё предстоит достичь. Вековые традиции игры сформировали ряд ценностей, определяющих суть регби — целостность, страсть, солидарность, дисциплина, уважение. Миссия Федерации регби России — позволить каждому россиянину полюбить эту уникальную игру и создать условия для укрепления регби как национального спорта в стране.

Семь ключевых областей, которые наиболее полно отражают суть работы федерации:

 Фундамент — Создание финансовых, организационных, кадровых, методологических и социальных условий для развития игры в России. Формирование гибкой системы коммуникации и управления, которая позволит использовать все имеющиеся средства максимально эффективно.

 Инфраструктура — Наличие стадионов и тренировочных баз — одно из базовых условий прогресса. Модернизация существующих объектов и строительство новых, расширение и улучшение качества инфраструктуры — один из базовых приоритетов.

 Массовость — Регби объединяет десятки миллионов человек по всему миру за счёт доступности и разнообразия видов: регби, регби-7, пляжное регби, тэг-регби и другие разновидности игры позволяют охватить максимально широкую аудиторию. Вовлечение как можно большего числа детей и юношей, студентов, любителей и профессионалов за счёт создания новых и расширения существующих турниров, а также развития спецпроектов, таких как «Регби в армии» или «Get into Rugby».

 Популяризация — Регби в каждый дом, компьютер, телевизор, планшет или смартфон — стратегическая цель. Интенсивная информационная деятельность за счёт синергии ведущих спортивных площадок страны и Федерации регби России. Соответствие всем современным стандартам работы, а также создание условий для присутствия мирового и спортивного регби в информационном поле страны.

 Достижения — Вершина пирамиды — это профессиональный спорт на высшем уровне. Выстраивание системы подготовки спортсменов, которая позволит сборным России и ведущим клубам страны непрестанно прогрессировать ключевая задача. Наши команды должны стать постоянными участниками главных турниров планеты, таких как Кубок мира, Олимпиада, Мировая серия и конкурировать с ведущими регбийными нациями.

 Инновации — Внедрение современных подходов в работе, систематическое обучение, контроль квалификации игроков, тренеров, врачей, судей и менеджеров — важнейшие элементы прогресса системы. Российские регбийные функционеры должны не только соответствовать, но и предвосхищать мировые стандарты, развивая игру, препятствуя внедрению запрещенных технологий и препаратов.

 Объединение — Регби обладает уникальной особенностью соединять целые народы и континенты на основе любви и страсти к игре, уважения её ценностей и соответствия духу. ФРР стремится в полной мере использовать этот позитивный опыт для укрепления и улучшения взаимоотношений как между гражданами нашей страны, так и на межгосударственном уровне.

Сборные России 
 Мужская сборная по регби
 Женская сборная по регби
 Мужская сборная по регби-7
 Женская сборная по регби-7
 Мужская сборная по пляжному регби
 Женская сборная по пляжному регби
Так же существуют несколько юношеских и молодёжных сборных.

Турниры 
Под эгидой Федерации регби России проводятся турниры:
 Чемпионат России по регби (I уровень)
 Национальная лига (II уровень)
 Федеральная лига (III уровень)
 Кубок России
 Суперкубок России
 Чемпионат России по регби-7
 Чемпионат России по регби-7 среди женских команд

Адрес 
 Юридический адрес: 119991, Россия, Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, строение 1
 Фактический адрес: 125993, Россия, Москва, Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1

Журнал «RUGBY» 
Журнал «RUGBY» — официальное издание Федерации регби России, для и про людей, которые искренне любят регби и которые посвятили свою жизнь этой игре. Выпускается с ноября 2018 года. Журнал выходит четыре раза в год.

См. также 
 Список спортивных федераций, являющихся членами Олимпийского комитета России

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Устав ФРР

Регби в России
Регбийные организации
Регби